Beer kan syfta på följande:

Geografi
 Beer, Devon, ort i England, Storbritannien

Personer 
Adolf Beer (1831–1902), österrikisk historiker och politiker
Adolf Beer (1856–1912), svensk målarkonstnär
Adolph Beer (1792–1864), tysk violinist
Allan Beer (1918–1980), svensk tidningsman
Amalie Beer (1767/1772–1854), tysk salongsvärdinna
Anton Beer-Walbrunn (1864–1929), tysk tonsättare
August Beer (1825–1863), tysk fysiker och matematiker
Barbro Beer (1923-2021), svensk diplomat
Dick Beer (1893–1938), svensk målarkonstnär
Donald Beer (1935–1997), amerikansk roddare
Emil Beer (född 1994), svensk komiker, medlem av I Just Want To Be Cool
Erich Beer (född 1946), tysk fotbollsspelare
Georg Joseph Beer (1763–1821), österrikisk oftalmolog
Gunhild "Puck" Beer (1910–1991), svensk författare
Henrik Beer (1915–1987), svensk, generalsekreterare för IFRC 1960-1981
Jan de Beer (omkring 1475–1528), nederländsk målarkonstnär
John Beer (1853–1906), svensk målarkonstnär
Joos de Beer (1530-talet–1591), nederländsk målarkonstnär
Katja Beer (född 1976), tysk skidskytt
Klaus Beer (född 1942), tysk friidrottare
Max Beer (1864–1943), tysk historiker, kommunist
Nicola Beer (född 1970), tysk politiker
Oscar Adolf Beer (1881-1919), svensk skogsman
Richard Beer-Hofmann (1866–1945), österrikisk författare
Victor Beer (född 1992), svensk komiker, medlem av I Just Want To Be Cool
Wilhelm Beer (1797–1850), tysk astronom och bankir
Giacomo Meyerbeer (1791–1864), född Jakob Liebmann Beer, tysk-fransk tonsättare